Ganzer steht für:

 Ganzer (Wusterhausen/Dosse), Ortsteil der Gemeinde Wusterhausen/Dosse, Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg

Ganzer ist der Familienname folgender Personen:
 Arno Ganzer (* 1966), österreichischer Komponist und Texter
 Ernst Ganzer (1903–1967), technischer Autor und Modellbahnkonstrukteur
 Gerda Ganzer (1907–nach 1961), Häftlingskrankenschwester im KZ Ravensbrück
 Jürgen Ganzer (* 1950), deutscher Komponist und Akkordeonist
 Karl Ganzer (General) (1864–1944), bayerischer Generalmajor
 Karl Ganzer (1920–1988), österreichischer Komponist und Textdichter
 Karl Richard Ganzer (1909–1943), deutscher Historiker und Musikkritiker
 Klaus Ganzer (1932–2021), deutscher Kirchenhistoriker
 Leopold Ganzer (1929–2008), österreichischer Maler
 Meagan Ganzer (* 1990), US-amerikanische Volleyballspielerin

Siehe auch:
 Gantzer
 Ganzert